Никола Хаджиев може да се отнася за:

 Никола Хаджиев (? - 1906), български революционер, деец на ВМОРО от Райчица, Дебърско;
 Никола Хаджиев - Венизелос (1872 - 1948), български революционер, серски деец на ВМОРО и ВМРО от Лехово;
 Никола Хаджиев (р. 1936), български гимнастик от Пещера, професор в НСА;
 Никола Хаджиев, български историк, директор на Националния църковен историко-археологически музей в София.

Бележки